Турция принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1968 года в Гренобле (Франция) в шестой раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Страну представляло 11 спортсменов, выступивших в соревнованиях по горнолыжному спорту и лыжным гонкам.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1968 года
Спорт в Турции в 1968 году